Задача про чотири куби полягає в знаходженні всіх цілочисельних розв'язків діофантового рівняння :

 

Слід зазначити, що попри те, що запропоновано кілька повних розв'язків цього рівняння в раціональних числах, його повний розв'язок у цілих числах на 2018 рік невідомий.

Історія 
Ще Платон знав, що сума кубів сторін піфагорійського трикутника також є кубом , про що він згадує в своїй «Державі».

Приклади цілочисельних розв'язків 
Найменші натуральні розв'язки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо дозволити від'ємні значення, то мають місце рівності:

Повні раціональні параметризації 
 Ґ. Гарді і Райт (1938)

 
 
 
 

 Н. Елкіс

Інші серії розв'язків 

 Леонард Ейлер (1740)
 

 
 
 
 

 Линник (1940)
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Roger Heath-Brown   (1993)
 

 
 
 
 

  (1956)
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Розв'язок, отриманий методом алгебричної геометрії

 
 
 
 

 Рамануджан

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Невідомий автор (1825)
 

 
 
 
 

  (1955)
 

 
 
 
 

 В. Б. Лабковський

 
 
 
 

 Гарді і Райт

 
 
 
 

 
 
 
 

 Г. Александров (1972)
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Ajai Choudhry (1998)
 

 
 
 
 

де числа  — довільні цілі, а число  вибрано так, щоб виконувалася умова .

 Коров'єв (2012)
 

 
 
 
 

де ,  і  — будь-які цілі числа.

Див. також 
 Гіпотеза Ейлера
 Сума трьох кубів

Примітки

Література 
 
 
 
 Решение Лабковского (Задание № 2) 
 
 Weisstein, Eric W. Diophantine Equation—3rd Powers (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
Діофантові рівняння